Il doppio del DFS Classic 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Els Callens e Julie Halard-Decugis erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Corina Morariu e Larisa Neiland hanno battuto in finale 6–4, 6–4  Alexandra Fusai e Inés Gorrochategui.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (secondo turno)
 Corina Morariu /  Larisa Neiland (campionesse)
 Kristine Kunce /  Kimberly Po (quarti di finale)

 Cara Black /  Irina Seljutina (quarti di finale) 
 Alexandra Fusai /  Inés Gorrochategui (finale) 
 Catherine Barclay /  Kerry-Anne Guse (semifinali) 
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

DFS Classic 1999